Па́вел Сапо́жников:
 Сапожников, Павел Петрович (1926—2002) — советский передовик производства, токарь-расточник, Герой Социалистического Труда.
 Сапожников, Павел Флегонтович (1897—1937) — советский учёный и педагог.